Valberto Berkenbrock (Forquilhinha, 17 de janeiro 1967 - Forquilhinha, 04 de abril de 2018) foi um administrador, contabilista e político brasileiro.

Biografia 
O filho caçula de Max José Berkenbrock e Elisabeth Herdt Berkenbrock, casal de pequenos agricultores que retiravam da terra, e alguns poucos animais, o sustento da família. Irmão de Vanda, Vilma, Volney, Valda e Vilson.  Era casado com a Professora Léa Sonia Pasini Berkenbrock, e desta união nasceram Patrick e Fernanda.

Carreira 
Em 1985, estagiou na Caixa Econômica Federal em Criciúma. Até que, em 1988, foi trabalhar no Banco Bamerindus, em Forquilhinha. Entre o 1990 e 1993, exerceu o cargo de Chefe do Departamento de Contabilidade no primeiro mandato do Prefeito Vanderlei Luiz Ricken. 

De 1994 à 1996, atuou como Auditor Independente na Empresa Muller e Bazanezze Ciad Auditores. 

Entre os 1997 e 2000, exerceu o cargo de Secretário de Administração e Finanças do Município de Forquilhinha no Segundo Mandato do prefeito Vanderlei Luiz Ricken. Entre os anos de 2001 e 2004, foi Secretário da Fazenda do Município de Criciúma, no governo do prefeito Décio Góes.

Após a passagem pela Câmara de vereadores de Forquilhinha, Valberto desempenhou, entre 2010 e 2015, a função de Secretário de Finanças do Município de Balneário Rincão.

Vida política 
Valberto foi eleito vereador para a Câmara Municipal de Forquilhinha nas eleições 2004, tendo recebido 539 votos.  Durante a execução de seu mandato (2005 - 2008), assessorou o Prefeito de Siderópolis, Douglas Warmling (conhecido como Guinga) e também o então Presidente da Câmara de Vereadores de Nova Veneza, Alberto Ranacoski (também conhecido como Betão). Neste período presidiu o Ideal Esporte Clube e foi Relações Públicas do Forquilhinha Esporte Clube.

Adoecimento 
Em 18 de dezembro de 2014, Valberto foi internado no Hospital São João Batista, em Criciúma, com gravíssima crise de hipoglicemia diabética.  Após recuperar-se de coma profundo, Valberto e família foram ao Santuário da Beata Albertina, em São Martinho, agradecer pelas gravas alcançadas.

Faleceu em abril de 2018 em decorrência de problemas hepáticos.

Homenagens 
O prefeito de Forquilhinha, Dimas Kammer, decretou luto oficial de três dias pelo falecimento, tendo em vista todo serviço prestado ao município.  Luto oficial também foi declarado no município de Siderópolis, pelo Prefeito de Siderópolis Hélio Cesa.

Nascidos em 1967
Naturais de Forquilhinha
Brasileiros de ascendência alemã
Família Berkenbrock
Membros do Partido Democrático Trabalhista
Membros do Partido dos Trabalhadores
Mortos em 2018
Administradores de Santa Catarina
Secretários municipais de Santa Catarina
<!--[[Categoria:
[[Categoria: